Евге́ний Евсе́ев:
 Евсеев, Евгений Архипович (1919—1997) — Герой Советского Союза (1943).
 Евсеев, Евгений Васильевич (1987—2011) — украинский футболист.
 Евсеев, Евгений Семёнович (1932—1990) — советский историк, публицист, общественный деятель.